Ниже приведён список сборников хадисов, которые являются источниками сообщений о высказываниях, действиях и невысказанных одобрениях исламского пророка Мухаммеда.

Суннитские сборники хадисов 
 Шесть основных сборников:

Другие сборники хадисов (первичные):

Вторичные:

Шиитские сборники хадисов 
 Четыре основных шиитских сборников:

Другие сборники хадисов:

Мутазилитские сборники хадисов

Ибадитские сборники хадисов

Литература 
 
 
 
 

 
Исламская литература